Odes – pierwszy studyjny album Irene Papas z 1979 roku, nagrany przy współudziale Vangelisa. Na płycie, obok tradycyjnych pieśni greckich, znalazły się dwa utwory skomponowane przez Vangelisa - La Danse du Feu i Racines.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy muzyki elektronicznej
Albumy Vangelisa
Albumy Polydor Records